Санта Долорес има више значења:

 Санта Долорес, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Долорес (Кармен), насеље у округу Кампече у Мексику